Xinyuan, ville située dans l’île de Taïwan ;
 le Xian de Xinyuan est une subdivision administrative du Xinjiang en République populaire de Chine ;
 la ville de Xinyuan est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.